Кэ́ти Энн Наджи́ми (; род. ) — американская актриса, наиболее известная по ролям сестры Мэри Патрик в фильме «Действуй, сестра» и его сиквеле, а также Беверли Пир в фильме «Крысиные бега».

Ранние годы 
Кэти родилась в Сан-Диего в семье ливанских иммигрантов Самии и Фреда Наджими, почтового работник. Кэти воспитывалась в католических традициях, а образование получила в средней школе Кроуфорд.

Карьера 
Кинокарьера Наджими началась в начале 1990-х годов со многих мелких и незначительных ролей. Первой заметной работой Кэти стала роль сестры Мэри Патрик в фильме «Действуй, сестра» (1992), где она снималась вместе с Вупи Голдберг. Эта же роль ей досталась в сиквеле фильма в 1993 году. В фильме «Фокус-покус» (1993) она исполнила одну из главных ролей, наряду с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер, сыграв ведьму Мэри Сандерсон. В 1998 году она появилась в эпизодической роли в фильме «Невеста Чаки» в котором её героиня обнаруживает тела Дайан и Росса. В 2001 году Кэти сыграла Беверли Пир, жену одного из владельцев ключей, охотящихся за кейсом с двумя миллиономи долларов, в фильме «Крысиные бега» (2001).

Помимо кино Кэти снималась и на телевидении. У неё были роли в телесериалах «Надежда Чикаго» и «Салон Вероники», в котором она снималась с 1997 по 2000 год.

Кэти выступила в главной роли в успешной театральной постановке, а позже и телевизионном фильме HBO «Кэти и Мо», вместе со своей подругой и актрисой Мо Гаффни. Она также получила восторженные отзывы за исполнение роли Мэй Уэст в бродвейском хите «Грязная блондинка». С 2006 по 2007 год актриса играла роль доктора Милдред Финч в телесериале «4исла».

Личная жизнь 
В августе 1995 года Кэти вышла замуж за комедийного актёра и певца Дэна Финнерти, от которого родила дочь. При этом, в интервью журналу The Advocate в 2001 году она заявила, что является бисексуалкой и могла бы влюбиться как в мужчину, так и в женщину. Кэти известна как феминистка и активистка борьбы за права человека, а также защитница прав ЛГБТ.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Сан-Диего
Лауреаты премии Obie
Актрисы озвучивания США